Titisee-Neustadt Five 2020 – zawody rozgrywane w dniach 17–19 stycznia 2020 roku na skoczni Hochfirstschanze w Neustadt w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

W skład zawodów weszły kwalifikacje oraz dwa konkursy indywidualne. W ich ramach rozegrany został turniej, do klasyfikacji generalnej którego zaliczono wyniki wszytkich serii ocenianych. Zwycięzca turnieju, podobnie jak triumfator turnieju organizowanego w Willingen, otrzymał 25 tysięcy euro nagrody.

Zasady przeprowadzania konkursów w ramach Titisee-Neustadt Five były takie same, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Kwalifikacje do konkursów indywidualnych wygrał Ryōyū Kobayashi, pokonując o 4,5 punktu Stephana Leyhe oraz o 9,8 punktu Roberta Johanssona. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki ukończył kwalifikacje na 8. miejscu. W kwalifikacjach wystartowało jedynie 51 zawodników, co było dotychczas najgorszym wynikiem w tym sezonie na skoczniach normalnych i dużych. Jedynym zawodnikiem, który nie uzyskał prawa występu w konkursach był Choi Seou. Skoczkowie rywalizowali startując z 11. belki.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Dawid Kubacki, uzyskując za dwa skoki notę 290,1 pkt. Wyprzedził on o 6,4 punktu Stefana Krafta i o 7,3 pkt. Ryōyū Kobayashiego. Czołową szóstkę uzupełnili Johann André Forfang, Stephan Leyhe oraz Constantin Schmid. Kamil Stoch zajął 8. pozycję, Piotr Żyła był 9. Pozostali Polacy nie awansowali do drugiej serii, kończąc zawody na miejscach 34. (Aleksander Zniszczoł), 40. (Stefan Hula) i 46. (Maciej Kot). W konkursie zdyskwalifikowano Niemca Luca Rotha. Był to także pierwszy od początku sezonu konkurs, który Karl Geiger ukończył poza pierwszą 10. (był 12.). Obie serie konkursu rozegrano w całości z 9. belki.

Drugi konkurs indywidualny ponownie wygrał Dawid Kubacki, wyprzedzając o zaledwie 0,3 pkt Japończyka Ryōyū Kobayashiego. Trzecie miejsce zajął Timi Zajc, tracąc do zwycięzcy 11,7 pkt. Pozostałe miejsca w najlepszej szóstce zajęli Stephan Leyhe, Karl Geiger oraz Anže Lanišek. Piotr Żyła ponownie zajął 8. miejsce, Kamil Stoch ukończył drugi konkurs na miejscu 24. Pozostali Polacy nie awansowali do drugiej serii i zostali sklasyfikowani na 39. (Stefan Hula), 41. Aleksander Zniszczoł i 49. miejscu Maciej Kot. Pierwszą serię konkursu rozegrano aż z pięciu różnych platform startowych (4-8), drugą z belek 5. i 4.

Mimo zwycięstw w obydwu konkursach, Dawid Kubacki nie wygrał całego turnieju, a zajął w nim drugie miejsce, przegrywając o 5,4 pkt z Ryōyū Kobayashim. Trzecie miejsce, ze stratą 23,5 pkt do zwycięzcy zajął Stephan Leyhe.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Titisee-Neustadt Five 2020 będzie Harald Häfker oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym będzie Geir Steinar Loeng, a jego asystentem – Sandro Pertile. Kontrolą sprzętu zajmować się będzie Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursów indywidualnych – 17 stycznia 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 18 stycznia 2020

Drugi konkurs indywidualny – 19 stycznia 2020

Klasyfikacja generalna

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt
2020 w Niemczech